Mészáros Kálmán (1845–1908) ferences szerzetes
 Mészáros Kálmán (1859–1922) író, színészegyesületi igazgató
 Mészáros Kálmán (1894–1971) orvos, afrikanista, vadász, utazó
 Mészáros Kálmán (1925–2008) baptista lelkész, egyháztörténész, a Baptista Teológia Akadémia rektora
 Mészáros Kálmán (1973) történész, levéltáros